Phanocles (dichter), Oud-Grieks dichter
Phanocles (geslacht), een geslacht van Phasmatodea